Garcilaso de la Vega est le nom d'une famille de la noblesse d'Estrémadure. Il peut faire référence à :

 Garcilaso de la Vega, un poète du Siècle d'or espagnol ;
 Inca Garcilaso de la Vega, un écrivain et chroniqueur d'origine hispano-inca.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme hispanique